Бомбей — прежнее название города Мумбаи до 1995 г.
 Бомбей — остров в Индийском океане.
 Бомбей — индийский художественный фильм 1995 года.
 Бомбей — штат Индии, существовавший в 1947—1960 гг.
 Bristol Bombay — британский двухмоторный бомбардировщик и транспортный самолёт времён Второй мировой войны.

См. также 
 Семь островов Бомбея